Acharius ist der Name folgender Personen:
 Acarius († 639), christlicher Heiliger und Bischof
 Erik Acharius (1757–1819), schwedischer Botaniker und Arzt